Kutinska Slatina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Kutina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 617 stanovnika te 169 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji